Występy w europejskich pucharach tureckiego klubu piłkarskiego Fenerbahçe SK.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Bibliografia 
 

Fenerbahçe SK
Tureckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach